Palazzo De Marini-Croce – palazzo di Genova (Piazza De Marini 1)
 Palazzo De Marini-Spinola – palazzo di Genova (Largo Zecca 2)